Финал Кубка Казахстана по футболу 2019 года — 28-й финальный матч Кубка Казахстана, который прошёл 6 октября 2019 года на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане. В матче приняли участие клубы «Атырау» и «Кайсар». Победу в матче со счётом 2:1 одержал «Кайсар», завоевав второй в своей истории кубок.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
 

2019
Октябрь 2019 года
Футбол в Европе в 2019 году
События 6 октября
Спортивные соревнования в Астане
Футбол в Казахстане в 2019 году